Димче Мешковски (Скопље, 31. октобар 1945) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1967. || Да видам, да видам што да бидам ТВ-серија ||
|-
| 1969. || Републиката во пламен ТВ-филм
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Македонскиот дел од пеколот ТВ-филм ||
|-
| 1973. || ТВ ребус ТВ мини серија || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Никола Петров Русински (као Димитар Месковски)
|-
| 1973. || Новогодишен карусел ТВ-филм ||
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1976. || Најдолгиот пат ТВ-филм ||
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Јане
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ ТВ-филм ||
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Црвено, жолто, зелено ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Виновник Кратки филм || /
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || Сивикј
|-
| 1984. || Камчевци ТВ-серија ||
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1986. || Среќна нова '49 ТВ-филм ||
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Секула
|-
| 1987. || Училиште за кловнови ТВ серија || /
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Тасе Стопарески
|-
| 1988-1990. || Чук, чук Стојанче ТВ серија ||
|-
| 1988-1993 || Тврдокорни ТВ-серија ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Алф од Ново Лисиче ТВ-филм ||
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Инспекторот
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Тасе Стопарески
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1991. || Болва в’уво ТВ филм || /
|-
| 1991. || Женски оркестар ТВ-филм || Маца
|-
| 1991. || У име закона ТВ-серија ||
|-
| 1987 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Чернодрински се враќа дома ТВ-филм ||
|-
| 1992. || Чудовишта во нашиот ТВ серија || /
|-
| 1993. || Црно, бело во боја ТВ-филм ||
|-
| 1993. || Бог да ги убие шпионите ТВ-филм ||
|-
| 1994. || Пре кише ТВ-филм ||
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1997. || Калигула ТВ филм || /
|-
| 1998. || Вујко Вања ТВ-филм ||
|-
| 1999. || Време, живот ТВ-филм ||
|-
| 1999. || Хихирику - 20 години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000. || Големи и мали ТВ серија || Судијата
|-
| 2000. || Глас Кратки филм || /
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Меско / Полицаец
|-
| 2000-2001. || Светот има осум страни ТВ-серија || Советникот
|-
| 2000-2001. || Во светот на бајките ТВ-серија || Фурнаџијата
|-
| 2001. || Агенција осамени срца ТВ серија || /
|-
| 1995 2003. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 2003. || Лото, лото ТВ-серија ||
|-
| 2004. || Хихирику - 25 години ТВ филм || /
|-
| 2008. || Кукен совет ТВ-филм ||
|-
| 2009. || Седумка љубов или смрт ТВ-филм || Матичарот
|-
| 2009. || Балкан Бенд ТВ серија || Маца
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Мајке ТВ-филм ||
|-
| 2010. || Народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2010 2013. || Македонски стари приказни ТВ серија || /
|-
| 2012. || Трето полувреме || Хоусе Оwнер
|-
| 2014. || До балчака ТВ-филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2022-2023 || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2022-2023. || Бистра вода ТВ-серија || Стариот
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци